Walter Helbig ist der Name folgender Personen:

* Walter Helbig (Maler) (1878–1968), deutsch-schweizerischer Maler
 Walter Helbig (Kunstsammler), deutscher Jurist und Kunstsammler